The Return...... - segundo álbum da banda sueca de black metal Bathory
The Return: Midnight
The Return: Nightfall
The Return: Shadow Souls

Filmes 
Cocoon: The Return
Ghostbusters: The Return
Universal Soldier: The Return

Desambiguação